Spetsai (1889)
 Spetsai (1932)